Ниси может означать:

 Ниси, Дайго (род. 1987) — японский футболист.
 Ниси, Норихиро (род. 1980) — японский футболист.
 Ниси, Такэити (1902—1945?) — японский барон (дансяку), армейский офицер, олимпийский чемпион.
 Ниси Токудзиро (1847—1912) — японский политик, министр иностранных дел Японии.

Топоним 
 Ниси (Халкидики) — село в сообществе Ормилия в Греции.
  — район города Иокогама в Японии.
 Ниси (Хиросима) — район города Хиросима в Японии.

См. также 
 НИСИ
 Ниши (значения)